Running Wild (1927), een film van Gregory La Cava
Running Wild (1955), een film van Aber Biberman
Running Wild (1973), een film van Robert McCahon
Running Wild (1992), een film van Duncan McLachlan

Running Wild (band), een Duitse heavymetalband